Дионис:

Мифология 
 Дионис Загрей (старший Дионис) — сын богов Зевса и Персефоны.
 Дионис — сын бога Зевса и женщины Семелы.

Персоналии 
 Антиох XII Дионис — царь из династии Селевкидов, правил с 87 по 84 до н. э.
 Птолемей XII Неос Дионис — царь Египта, правил в 80 — 51 годах до н. э.

Прочее 
 (3671) Дионис — околоземный астероид.
 Дионис (англ. Dionysus) — персонаж комиксов издания Marvel.
 Дионис, называемый Нарциссом — бронзовая античная статуэтка, найденная в Помпеях в 1862 году.
 Дионис (супермаркет) - сеть магазинов в Беларуси

См. также 
 Театр Диониса | Дионисии
 Дионисий (греч. «посвящённый Дионису»)

Примечания